Jim Brown (1908–1994) egykori skót születésű amerikai válogatott labdarúgó
 Jim Brown (1936–) amerikai színész, korábban amerikaifutball-játékos
 Jim Brown (1960–) amerikai jégkorongozó